Николаевская сельская община () — общины на Украине.

 Николаевская сельская община — община в Синельниковском районе Днепропетровской области
 Николаевская сельская община — община в Днепровском районе Днепропетровской области
 Николаевская сельская община — община в Сумской области

См. также 
 Николаевская городская община
 Николаевская поселковая община